Schliephake ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Schliephake-Burchardt (* 1971), deutsche Konditorin, Buchautorin und Fernsehjurorin
 Erwin Schliephake (1894–1995), deutscher Mediziner
 Frank Schliephake (* 1938), deutscher Ingenieur und Politiker (SED)
 Gert Schliephake (1925–2007), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Henning Schliephake (* 1960), deutscher Mediziner
 Karl Schliephake (1863–1944), hessischer Kommunalpolitiker
 Konrad Schliephake (* 1944), deutscher Geograph
 Theodor Schliephake (1808–1871), deutscher Philosoph, Geschichtsschreiber und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Schliephacke